Iszfahán több jelentéssel bíró név:

 Iszfahán iráni település
 Iszfahán tartomány, Irán egyik tartománya
 Iszfaháni szőnyeg, a perzsaszőnyegek egyike
 Iszfahán karakojunlu emír, Bagdad ura a 15. században
 Iszfaháni rózsa, középkori eredetű hibrid rózsafajta
 Iszfahán, számítógépes játék
 Isfahan, Pierre Hermé francia cukrász világhírű ízkreációja